Яллов — имя собственное; распространено в виде фамилий. Представители:
 Яллов, Александр (род. 1998) — шведский футболист.
 Яллов, Мимоса (род. 1994) — финская пловчиха.

См. также